Eysoldt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Eysoldt (1832–1907), deutscher  Politiker (Deutsche Fortschrittspartei), MdR, MdL
 Gertrud Eysoldt (1870–1955), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Leo Eysoldt (1891–1967), deutscher Pianist, Dirigent und Komponist